Sharon Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Sharon Airport (New York)
 Sharon Airport (North Carolina)
 Sharon Airport (Pennsylvania)